Джонсон-Сити () — название нескольких населённых пунктов в США:

  — город в Канзасе.
  — деревня в Нью-Йорке.
  — город в Орегоне.
  — город в Теннесси.
 Джонсон-Сити — город в Техасе.
 См. также 
  — город в Иллинойсе
 Джонсон